Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 440 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 
 Route 440 au Nouveau-Brunswick
 Route 440 en Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis

Amérique du Sud

Brésil 
 RS-440

Europe

Allemagne 
 Route fédérale 440

France 
 Route nationale 440
 Dans certains départements existe une route départementale 440

Slovénie 
 Route régionale 440